Тиберий () — римское имя. Происходит от названия реки Тибр, на котором стоит Рим. Известно также в византийской передаче: Тиверий ().

Известные носители 
 
 Тиберий Семпроний Гракх (162 до н. э. — 133 до н. э.) — древнеримский политический деятель, старший брат Гая Гракха.
 Тиберий Семпроний Гракх (ум. 154 до н. э.) — древнеримский политик и полководец, консул Римской республики 177 и 163 до н. э., цензор 169 до н. э., отец известных реформаторов братьев Гракхов.
 Тиберий Юлий Александр — римский полководец, участник Парфяно-римской войны (58-63), Иудейской войны (66-73), префект претория.
 Тиберий II (ум. 582) — византийский император.
 Тиверий (Тиберий) III (ум. 705) — византийский император.
 Тиберий (ум. 602) — сын и соправитель византийского императора Маврикия.
 Тиверий (ум. 711) — сын и соправитель византийского императора Юстиниана II.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Тиберий»
 Тибериан
 Тиберина
 Тиберия

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки